Функционально силовой бодибилдинг () — это система тренировок для развития силы, выносливости, функциональности, гипертрофии мышц, потери жира, улучшения состояния опорно-двигательного аппарата, минимализации рисков получения травм, имеет ряд преимуществ по сравнению с другими системами тренировок.
Основателем данной системы тренировок является сертифицированный тренер Расим Сафаров с международным опытом работы в кроссфите, бодибилдинге, функциональных тренировках, пауэрлифтинге, боксе.

Структура тренировочного процесса 
Тренировочный процесс разделен на несколько этапов:
 Этап 1 — Разминка 5 минут
Комплекс упражнений для подготовки сердечно-сосудистой системы и суставо-связочного аппарата к предстоящей работе
 Этап 2 — Работа на развитие силы 10-15 минут
Выполнение силовых упражнений из пауэрлифтинга или тяжелой атлетики со временем отдыха между повторами от 2 минут до 5 минут, что приводит к выбросу анаболических гормонов в кровь
 Этап 3 — Повышение силовой выносливости и объема мышц 6-18 минут
Данный этап может состоять из нескольких упражнений объединенных в супер-сет где время отдыха определенной рабочей группы мышц составляет 30-90 секунд
 Этап 4 — Развитие функциональности, гибкости, выносливости 10-30 минут
Выполнение ряда упражнений объединенных в один комплекс, это может быть высокоинтенсивная интервальная тренировка с минимальным временем отдыха между упражнениями

Основная цель и преимущества Функционального силового бодибилдинга (ФСБ) 
 Увеличение максимальной силы — кратковременная работа с максимальной нагрузкой(85-100 % от 1ПМ) в диапазоне 1-5 повторений (пауэрлифтинг, тяжелая атлетика)
 Повышение силовой выносливости и гипертрофии мышц — длительная среднеинтенсивная нагрузка в диапазоне 6-12 повторений на массу(60-80 % от 1ПМ) и более 12 повторений на рельеф (бодибилдинг)
 Улучшение функциональности тела — выполнение различных упражнений на развитие подвижности, гибкости, выносливости(аэробная выносливость)
 Развитие мышц-стабилизаторов — выполнение упражнений из калистеники, стрит-лифтинга.
 Минимализация рисков получения травм.
 Улучшение показателей сердечно-сосудистой системы, показателей максимального потребления кислорода (VO2max), улучшение когнитивных способностей и увеличение продолжительности жизни.

Отличия от других систем тренировок

Отличие от функционального тренинга 
Функциональный тренинг в большей части строиться по принципу высокоинтенсивной интервальной тренировки, где внимание больше направлено на развитие функциональности, выносливости тела и потери лишнего веса, но не уделяется внимание на развитие максимальной силы.

Отличие от бодибилдинга 
Отличие от бодибилдинга в том, что в классическом бодибилдинге слишком большое внимание уделяется увеличению обьема мышц, пренебрегая при этом зачастую выносливостью и функциональностью тела, в системе функционально силового бодибилдинга таких недостатков нет.

Отличие от кроссфита 
Основное же отличие функционально силового бодибилдинга от кроссфита в том, что в кроссфите не уделяется достаточное внимание таким важным параметрам как: периодизация, не учитываются факторы суперкомпенсации по гликогену(48-72ч), белку(3-15 дней), что очень важно для предотвращения перетренированности, программы кроссфита не структурированы, лишены дисциплины, где внимание больше уделяется тому, чтобы каждая новая тренировка отличалась от предыдущей и была интересной для тех кто тренируется, недостатком кроссфита от фсб так-же является то, что атлеты пытаются «срезать углы» то есть пренебрегают техникой выполнения упражнений фокусируясь на большом количестве выполняемых повторений, а не на их качестве стараясь как можно быстрее закончить тренировку, что и делает кроссфит одним из самых травмоопасных видов спорта. Кроссфит использует очень высокоинтенсивные тренировки на максимальных значениях пульса с минимальным отдыхом, что со временем в перспективе может привести к проблемам сердечно-сосудистой системы и в долгосрочной переспективе может вызвать гипертрофию миокарда левого желудочка сердца, которое является одним из основных причин инфаркта миокарда. В системе «ФСБ» же отдых необходим для незначительного понижения пульса (менее 150 ударов/мин) что в итоге будет приводить наоборот к увеличению объема сердца, которое в перспективе увеличит долговечность работы данного органа

Оборудование 
 Кардио тренажеры (беговая дорожка, горнолыжный тренажер, тренажер гребля, велосипед и тд)
 Вес собственного тела
 Тяжелая атлетика: Штанги, Гантели, свободные веса
 Бодибилдинг тренажеры
 Канаты, гири, мячи, мешки, TRX, гимнастические палочки, плиометрические тумбы и тд

См. также 
 Силовой тренинг
 Одно повторение с максимальным весом
 Дневник тренировок

Литература 
 James Stoppani. Encyclopedia of Muscle & Strength. Human Kinetics, 2006. ISBN 0-7360-5771-4.
 Lee E. Brown. «Strength Training». Human Kinetics, 2007. ISBN 0-7360-6059-6.
 Boyd Epley. «Workout». Lincoln, NE: Body Enterprises, 2985. p. 86.

Источники 
 Marchese, Rosemary; Hill, Andrew. «The essential guide to fitness: for the fitness instructor» (англ.). — Sydney, NSW: Pearson Australia, 2011. — P. 135. — ISBN 9781442510203.
 Wendler, Jim. 5/3/1: The Simplest and Most Effective Training System to Increase Raw Strength 2nd Edition (англ.). — Jim Wendler LLC, 2011. — P. 21, 32. — ISBN 9780578097381.
 Brzycki, Matt. A Practical Approach To Strength Training (англ.). — McGraw-Hill Education, 1998. — ISBN 1-57028-018-5.

Ссылки 
 Определение одноповторного максимума — Predicting One-rep Max Архивная копия от 5 марта 2018 на Wayback Machine (англ.) — сайт www.exrx.net.
 Определение МПК (VO2max) — https://exrx.net/Calculators/MinuteRun
 Высокоинтенсивная интервальная тренировка — https://en.wikipedia.org/wiki/High-intensity_training
 Программа ФСБ -https://www.tierthreetactical.com/the-10-week-functional-power-building-program-part-2/

Культуризм